Gheorghe Ciuhandu se poate referi la:

 Politicianul Gheorghe Ciuhandu (n. 1947), primar al Timișoarei
 Preotul Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), membru de onoare al Academiei Române